Sandro est un prénom italien, diminutif d'Alessandro. Il peut faire référence à :

Personnalités 
 Sandro Botticelli (1445-1510), un peintre, dessinateur et graveur italien ;
 Sandro Masin, un auteur de BD français ;
 Sandro Rosell est un dirigeant d’entreprise espagnol né en 1964.

Pseudonyme 
 Sandro Silva, Shandro Jahangier, disc-jockey néerlandais.
 Sandro (1973-), Sandro Chaves de Assis Rosa, un footballeur brésilien ;
 Sandro (1980-), Sandro Cardoso dos Santos, un footballeur brésilien ;
 Sandro (1981-), Alexsandro Oliveira Duarte, un footballeur brésilien ;
 Sandro (1983-), Sandro da Silva Mendonça, un footballeur brésilien ;
 Sandro (1989-), Sandro Ranieri Guimarães Cordeiro, un footballeur international brésilien ;
 Sandro Gaúcho (1974-), Sandro Araújo da Silva, footballeur brésilien ;
 Sandro da Silva (1974-), Sandro André da Silva, footballeur brésilien ;
 Sandro Silva (1984-), Sandro Laurindo da Silva, footballeur brésilien.

Surnom 
 Sandro (en russe : Сандро), le surnom du grand-duc Alexandre Mikhaïlovitch de Russie (1866-1933).

Divers 
 Sandro, une marque française de prêt-à-porter créée en 1984 ;
 Sandro, un étalon Holsteiner.

Homonymie de pseudonyme